Головенко — фамилия:
 Головенко Николай Яковлевич (род. 1942) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Головенко, Павел Викторович (род. 1997) — белорусский футболист.